Presidente Médici ist der Name folgender Gemeinden in Brasilien:

 Presidente Médici (Maranhão), Bundesstaat Maranhão 
 Presidente Médici (Rondônia), Bundesstaat Rondônia